Тетяна Перебийніс і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу Стрицова вирішила не брати участі.
Перебийніс грала в парі з Мартіною Мюллер. 
Олена Лиховцева і Анастасія Мискіна виграли титул, перемігши у фіналі пару Анабель Медіна Гаррігес і Катарина Среботнік з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

JandS Cup, парний розряд